Tudor Vornicu se poate referi la:

  Tudor Vornicu, ziarist și realizator TV, fost director al Televiziunii Române
  Tudor Vornicu, campion european de karate la juniori
  Studioul de televiziune „Tudor Vornicu”, denumit astfel pentru a onora editorialistul și redactorul de televiziune cu numele omonim
  Cupa „Tudor Vornicu”, un turneu de fotbal în sală destinat posturilor de televiziune, găzduit de Sala Polivalentă din București

Nume proprii